Antoine de La Grange d'Arquien (v. 1560-1626), militaire et administrateur français ;
 Louise Marie de La Grange d'Arquien (1638-1728), marquise de Chabris ;
 Marie Casimire Louise de La Grange d'Arquien (1641-1716), sa sœur, reine de Pologne ;
 Henri Albert de La Grange d'Arquien (1613-1707), prélat français ;
 Paul-François de La Grange d'Arquien (1670-1745), officier de marine et administrateur colonial français.